Angermühl ist der Ortsname von

 Angermühl (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Angermühl (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern